El término Ballesta puede referirse a:

Arma:
Ballesta, arma de caza.

Apellido Ballesta:
Juan José Ballesta, actor de cine español.
Salvador Ballesta, futbolista español.

Botánica:
 El nombre común de la planta Helleborus foetidus.

Vehículos

Suspensión de ballesta, mecanismo de suspensión de vehículos pesados.